Альби́:
 Альби́ (древняя Альбига, фр. Albi, лат. Civitas Albigensium, Albia) — главный город французского Тарнского департамента в Лангедоке.
 Альби — уменьшительная форма имени Альбина.
 Альби — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия.
 Альби — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Юг-Пиренеи.
 Альби — феодальное владение на юге Франции со столицей в городе Альби.
 Альби — французский регбийный клуб из Альби.